Neuenhagen bezeichnet...

mehrere Orte in Deutschland:
 die Gemeinde Neuenhagen bei Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 einen Ortsteil der Stadt Bad Freienwalde (Oder) im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, siehe Neuenhagen (Bad Freienwalde)
 einen Ortsteil der Stadt Löhne im Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil der Gemeinde Kalkhorst im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Neuenhagen (Kalkhorst)
 einen Ortsteil der Gemeinde Altenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
einen Ort in den Niederlanden:
 mit deutschem Namen den Ortsteil Nieuwenhagen der Gemeinde Landgraaf in der Provinz Limburg
mehrere Orte in Polen:
 mit deutschem Namen den Ort Czarne (Płoty) (ehemals Neuenhagen, Kreis Regenwalde/Pommern)
 mit deutschem Namen den Ort Dobiesławiec (Będzino) (ehemals Neuenhagen, Kreis Köslin/Pommern)
 mit deutschem Namen den Ort Jeżyczki (ehemals Neuenhagen-Abtei, Kreis Schlawe in Pommern)
 mit deutschem Namen den Ort Jezierzany (ehemals Neuenhagen-Amt, Kreis Schlawe in Pommern)
 mit deutschem Namen den Ort Niwki (Namysłów) (von 1939 bis 1945 Neuenhagen, Kreis Namslau/Schlesien, bis 1939: Niefe)

Landschaften:
 ein Hochland in Brandenburg, siehe Insel Neuenhagen